Das ASB Classic 2012 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Auckland. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 2. bis zum 7. Januar 2012 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Flavia Pennetta und Zheng Jie, das Zheng Jie durch die verletzungsbedingte Aufgabe von Pennetta nach Satzgleichstand beim Stand von 2:0 für Zheng Zie im dritten Satz gewann. Im Doppel gewann die Paarung Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká knapp in drei Sätzen gegen Julia Görges / Flavia Pennetta.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Auckland